Попадино — название нескольких населённых пунктов:

 Попадино — деревня в Ивановской области, Фурмановский район, Иванковское сельское поселение
 Попадино — деревня в Тверской области, Весьегонский район
 Попадино — деревня в Ярославской области, Тутаевский район
 
См. также
 Попадьино